Леван Партенович Готуа (; 1905—1973) — грузинский советский писатель.

Биография 
Леван Готуа родился 10 марта 1905 года в Тифлисе.

Учился на экономиста в Тифлисском университете. Окончил университет в 1926 году.

Жил в Тбилиси на улице Ладо Асатиани, 56

Автор романов «Огненный пояс», «Удел героев», пьес «На перепутье» («Царь Ираклий») (1942), «Давид Строитель» (1945), «Непобедимые», повестей «Крцанисская печаль» (1956), «Беспутный караван» (1957).

Литература 
Комиссаржевский В., Когда оживают страницы истории, «Известия», 1958, 29 марта, № 76;

Гребнев А., Живые традиции, «Сов. культура», 1958, 25 марта, № 36.

Примечания

Ссылки 

Писатели по алфавиту
Писатели СССР
Писатели Грузии